

Crime d'apartheid 

 Apartheid (« vivre à part » en afrikaans) est un terme qui désigne initialement l’apartheid en Afrique du Sud, une séparation, une politique de lois de séparation raciale abolies en Afrique du Sud entre 1989 et 1991 et qui avaient notamment institué au niveau international sur la discrimination raciale entre blancs, noirs, métis et indiens et créé des bantoustans sur des critères ethniques. Cette politique a été appliquée en Afrique du Sud et dans le Sud-Ouest africain (1959-1979), alors sous tutelle sud-africaine.
 Le terme s'est ensuite répandu pour désigner le crime d'apartheid, défini par les Nations unies en 1973, qui vise à condamner les politiques institutionnalisées de ségrégation et de séparation ethnique ou raciale au sein d'un même État...

Musique 

 Apartheid Is Nazism est un album du chanteur de reggae ivoirien Alpha Blondy

Notes et références